Чемпіонат Угорщини з футболу 1953 — 51-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Угорщини. Титул чемпіона здобув Будапешт Вереш Лобоґо.

Учасники

Турнірна таблиця 

1. Після закінчення сезону клуб Сегед Гонвед був розпущений.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат Угорщини на rsssf 

1953
Угорщина
1953 в угорському спорті